Název Opatský rybník nese více vodních ploch v Česku:
 Opatský rybník (Rousměrov) – jižně od vsi Rousměrov v okrese Žďár nad Sázavou
 Opatský rybník (Valdíkov) – jižně od vsi Valdíkov v okrese Třebíč

Podobné názvy 
 Opatovický rybník – jižně od města Třeboň v okrese Jindřichův Hradec
 Opatovický písník nebo též Opatovický rybník – jihovýchodně od vsi Březhrad v okrese Pardubice